Krelle ist der Familienname folgender Personen:

 Michael Krelle (* 1973), deutscher Sprachwissenschaftler
 Wilhelm Krelle (1916–2004), deutscher Volkswirt, Mathematiker und Physiker

Siehe auch:
 Krell